

Film
Tangled Hearts – film del 1916 diretto da Joseph De Grasse
Tangled Hearts – film del 1916 prodotto dalla Centaur Film Company 
The Wife Whom God Forgot o Tangled Hearts – film del 1920 diretto da William Humphrey

Tv
Tangled Hearts – episodio del 1978 della serie tv Wodehouse Playhouse